Beriev – azienda aeronautica russa
 Georgij Michajlovič Beriev – ingegnere e militare sovietico